Roseline est un prénom féminin composé de Rose et de Line, ce dernier étant le diminutif de plusieurs autres prénoms possibles tels que , , etc.

Prénom
Il a pour variantes Roselyne, Roselina, Roselyn, Rosalyn, etc. On trouve également la forme masculine . Il est fêté le 17 janvier.

Personnages remarquables portant ce prénom 
 Roseline de Villeneuve (°1263 - 1329), moniale chartreuse française considérée comme bienheureuse par l'Église catholique.
 Roseline Granet (°1936 - ), sculpteur français née le  à Paris;
 Roseline Tremblay (°1963 - ), professeur et écrivaine québécoise née à Montréal.
 Roseline Vachetta (°1951 - ), femme politique française.
 Roselyne Bachelot ou Roselyne Bachelot-Narquin (°1946 - ), femme politique française, ministre, née à Nevers, dans la Nièvre ; docteure en pharmacie.

 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Roseline,  pour Roselyne et Roselyn, et pour Rosalyn et Rosalynn.

Saintes chrétiennes 
 Voir , page d'homonymie .

Annexes

Bibliographie
 .

Notes et références

Articles connexes
 Liste des prénoms

Prénom féminin